Isis er navnet på en gudinde i Oldtidens Egypten.

Isis eller ISIS kan også henvise til:

Organisationer 
 Islamiske Stat i Irak og Levanten, en militant islamistisk gruppering i Irak og Syrien
 Institute for Science and International Security, en NGO, der arbejder for information til offentligheden om videnskabelig og pilitiske forhold, der har betydning for den internationale sikkerhed.
 The ISIS Group, en NGO, der arbejder med forhold i relation til menneskesmugling
 Isiskulten, en kult, der tilbad gudinden Isis

IT og teknologi 

 ISIS (operativsystem), anvendt på Intel 8085 processor
 IS-IS, en netværksprotokol
 ISIS Papyrus, en softwareproducent fra Schweiz
 Integrated standby instrument system, et backupsystem for instrumenter på fly

Biler og skibe 
 Morris Isis, en bil fra Morris Motors fremstillet 1929-1931 og en bil fra British Motor Corporation i 1950'erne
 Toyota Isis, en syvsæders bil
 HMS Isis, navnet på en række skibe i den britiske Royal Navy

Astromoni m.v. 
 Isis (månekrater)
 ISIS (satellit), en serie satellitter fra Canada
 42 Isis, en asteroide

Populærkultur 
 Isis (Bluewater Comics), en amerikansk tegneserie baseret på gudinden
 Isis (DC Comics), en superhelt fra DC Comics
 Isis (Marvel Comics)
 Isis (band), et amerikansk post-metal band
 Isis (Brisbane band), a rockband fra Brisbane
 Isis (Lully), a 1677 opera by Jean-Baptiste Lully and Philippe Quinault
 "Isis" (sang), en sang af Bob Dylan på albummet Desire
 "Isis," en sang fra EP'en Is Is af The Yeah Yeah Yeahs
 Isyss, en R&B gruppe
 Isis (Stargate) en fiktiv person
 Isis (Battlestar Galactica), en fiktiv person

Personer 
 Isis Carmen Jones, skuespillerinde
 Isis Pogson (1852–1945), britisk astronom og meteorolog
 Ísis Valverde (født 1987), en brasiliansk skuespillerinde

Steder 
 The Isis, område bved floden Themsen
 Isis Highway, en australsk motorvej
 Isis River (flertydig), flere forskellige floder